West Suffolk – dystrykt hrabstwa Suffolk, w Anglii (utworzony w 2019)
 West Suffolk – dawne hrabstwo w Anglii (1889-1974)